Aldama är ett släkte av korgblommiga växter. Aldama ingår i familjen korgblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter
Aldama